Статуя Роланда в Галле — статуя Роланда
на Рыночной площади города Галле. Высота составляет приблизительно четыре метра.
Как и другие статуи Роланда, памятник был установлен как символ свободы и независимости средневекового города. Статуя первоначально была изготовлена из дерева и, вероятно, была раскрашена. Искусствоведы датируют оригинал статуи серединой XIII века (около 1245). В 1709 году деревянная статуя послужила формой для изготовления слепка для новой статуи. Современная статуя изготовлена из песчаника в 1854 году. Тогда к ней были добавлены сапоги, перчатки и пьедестал в форме фронтона.

В 1478 году после конфликта города с Эрнстом Саксонским, архиепископом Магдебургским, Галле лишился почти всех своих привилегий. По этой причине с 1481/1482 по 1513 год Роланд в Галле был укрыт деревянным кожухом. Также был запрещён традиционный ежегодный танец Роланда.

Статуя Роланд в Галле меняла несколько раз своё место на Рыночной площади. В настоящее время Роланд установлен на восточной стороне Красной башни.
В отличие от других статуй Роланда, установленных в Германии, Роланд в Галле не носит военного облачения.

Библиография 
 Holger Brülls, Thomas Dietsch: Architekturführer Halle an der Saale. Dietrich Reimer, Berlin 2000, ISBN 3496012021.
 Dietlinde Munzel-Everling: Der Roland von Halle — ein Rechtssymbol? in Heiner Lück (Hrsg.): Halle im Licht und Schatten Magdeburgs. Seite 72-112; Mitteldeutscher Verlag, Halle 2012; ISBN 978-3-89812-969-5.
 Dietlinde Munzel-Everling: Rolande. Janos Stekovics, Dößel 2005; ISBN 389923104X.
 Michael Pantenius: Stadtführer Halle. Gondrom Verlag, Bindlach 1995; ISBN 3811208160.

Ссылки 
 Реставрация Роланда из Галле на сайте www.steinrestaurierung.net 

Роланд
История Германии
Роланду, Галле
Скульптура Средних веков
Здания и сооружения Галле